Huysmans oder Huijsmans ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Huysmans (1871–1968), belgischer Politiker und Premierminister
 Cornelis Huysmans (1648–1727), flämischer Maler
 Gerardus Huysmans (1902–1948), niederländischer Politiker und Bankmanager
 Joris-Karl Huysmans (1848–1907), französischer Schriftsteller
 Louis Huysmans (1844–1915), belgischer liberaler Politiker

 Bob Huijsmans (1917–1994), niederländischer Politiker	
 Martinus Huijsmans (1763–1848), niederländischer Marineoffizier und Politiker
 Constant Cornelis Huijsmans (1810–1886), niederländischer Maler und Lithograph; Sohn von Jacobus Carolus Huysmans
 Celine Huijsmans (* 1985), niederländische Fernsehanimateurin
 Eefje Huijsmans (* 1986), niederländische Handballspielerin
 Jan Baptiste Huysmans (1654–1716), flämischer Maler
 Jean Huysmans (1913–1974), niederländischer Architekt
 Frans Huysmans (1885–1954), niederländischer Maler
 Linda Huijsmans, niederländische Autorin